Sarac, Saraç oder Šarac ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Fuat Saraç (* 1946), türkischer General
 Dejan Sarac (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Dino Šarac (* 1990), serbischer Fußballspieler
 Dragan Šarac (* 1975), serbischer Fußballspieler
 Josip Šarac(* 1998), kroatischer Handballspieler
 Paul Sarac (* 2002), österreichischer Fußballspieler

Šarac oder Saraç steht für:
 Saraç (Şarkışla), eine Ortschaft im türkischen Landkreis Şarkışla